True Love – album Pat Benatar
 True Love (singel Solange Knowles) – singel Solange Knowles
 True Love Part II – singel X
 True Love – album Toots and The Maytals
 True Love – singel Glenna Freya z 1988
 True Love – singel Pink i Lily Allen
 True Love – album Born From Pain
 True Love – program telewizyjny